Voici la liste des planètes mineures numérotées de 48001 à 49000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

48001-48100

48101-48200

48201-48300

48301-48400

48401-48500

48501-48600

48601-48700

48701-48800

48801-48900

48901-49000 

48001-49000